Aglaja är ett släkte av snäckor. Aglaja ingår i familjen Aglajidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Aglaja